Пара Эшли Барти / Кейси Деллакква — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионки — Макото Ниномия и Рико Саваянаги — защищали свой титул, но уступили уже на старте.

Посев 

  Эшли Барти /  'Кейси Деллакква (Титул)
  Ноппаван Летчивакан /  Арина Родионова (Четвертьфинал)

<ol start="3">
 Мики Миямура /  Варатчая Вонгтинчай ''(Финал)
 Се Шуин /  Сюй Ифань ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Dunlop World Challenge 2012